Tabot désigne à la fois :
 région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés,
 les tables de la Loi en guèze, langue liturgique  éthiopienne,